Мировая серия 1991 — решающая серия игр Главной лиги бейсбола в сезоне 1991 года. Победителем стала команда «Миннесота Твинс», обыгравшая «Атланта Брэйвз» со счётом 4-3.

Матчи 
 1-9 = Иннинги; R = Раны (очки); H = Хиты; АЛ = Команда Американской лиги; НЛ = Команда Национальной лиги

Игра #1 
 Дата: 19 октября 1991 года
 Стадион: Hubert H. Humphrey Metrodome

Игра #2 
 Дата: 20 октября 1991 года
 Стадион: Hubert H. Humphrey Metrodome

Игра #3 
 Дата: 22 октября 1991 года
 Стадион: Atlanta-Fulton County Stadium

Игра #4 
 Дата: 23 октября 1991 года
 Стадион: Atlanta-Fulton County Stadium

Игра #5 
 Дата: 24 октября 1991 года
 Стадион: Atlanta-Fulton County Stadium

Игра #6 
 Дата: 26 октября 1991 года
 Стадион: Hubert H. Humphrey Metrodome

Игра #7 
 Дата: 27 октября 1991 года
 Стадион: Hubert H. Humphrey Metrodome

См. также 
 Мировая серия
 Финальная серия Американской лиги 1991
 Финальная серия Национальной лиги 1991

Ссылки 
 Мировая серия 1991 на Retrosheet.org 
 Мировая серия 1991 на Baseball-Almanac.com 

Мировая серия
МЛБ в сезоне 1991
Спортивные соревнования в Миннеаполисе
Спортивные соревнования в Атланте